Walchow bezeichnet:

 Walchow (Fehrbellin), einen Ortsteil von Fehrbellin
 eine veraltete Bezeichnung für den Ort Valchov in Tschechischen Republik